Посёлок государственного племенного завода «Константиново» — населённый пункт в Московской области России. Входит в городской округ Домодедово.

Расположен у западной окраины города Домодедово.

История 
До 1994 гг. посёлок входил в Константиновский сельсовет, с 1994 до 2007 гг. — в Константиновский сельский округ Домодедовского района. С 2007 года посёлок является центром Константиновской территории в рамках территориального отдела  Никитского административного округа городского округа Домодедово.

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа Домодедово